Rolf Bollmann ist der Name folgender Personen:

* Rolf Bollmann (Schauspieler), deutscher Kinderdarsteller
 Rolf Bollmann (Fussballspieler) (* 1948), Schweizer Fußballspieler und Manager